Simon steht für:

 Simon (Vorname), männlicher Vorname
 Simon (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Simon (Computer), Rechenmaschine
 Simon (Schiffskatze), britische Schiffskatze
 Simon, Musikspielzeug, siehe Senso (Spiel)
 Simon, Telefon, siehe Smartphone #Geschichte
 Simon, Regierungsbunker in Schleswig-Holstein, siehe Akademiezentrum Sankelmark #Gebäude
 Simon (Gewehrgranate)

Personen der Bibel:
 Simon Petrus († um 67), Apostel Jesu Christi
 Simon Zelotes, Apostel Jesu Christi
 Simon von Cyrene, Gestalt der Passionsgeschichte

Personen der griechischen Mythologie:
 Simon (Bruder des Thrasyllos), tötete Thrasyllos’ Mörder Eurydamas (Sohn des Meidias)
 Simon (Jäger), Teilnehmer an der kalydonischen Eberjagd, siehe Kalydonischer Eber #Die griechische Sage
 Simon (Opfer), von Theseus gerettetes Menschenopfer
 Simon (Tyrrhener), Seeräuber

geographische Objekte:
 Simon Peak, Berg auf der Alexander-I.-Insel, Antarktika
 Simon Ridge, Gebirgskamm im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Simon (Grenada), Siedlung im Parish Saint Andrew im Osten von Grenada
 Simon (Albanien), Ort in der Gemeinde Mirdita

Unterhaltung:
 Simon (2004), niederländischer Film von Eddy Terstall 
 Simon (2011), schwedischer Film von Lisa Ohlin
 Simon & Simon, US-amerikanische Fernsehserie (1981 bis 1988)
 Elton vs. Simon, deutsche Unterhaltungssendung
 Simon’s Cat, Reihe von animierten Webvideos, Büchern und Daily strips
 Simon the Sorcerer, Computerspielserie

SIMON steht als Akronym für:
 SIMON (Simple Invocation of Methods Over Network), Java-Programmierschnittstelle

Siehe auch:

 Arnold Simon, deutscher Musikverlag
 Simon Verlag für Bibliothekswissen
 Simon & Halbig, deutsche Porzellanfabrik
 Ran Ben Shimon (* 1970), israelischer Fußballspieler und -trainer
 Simeon, Familienname
 Simons, Familienname
 Šimon, Vorname und Familienname
 Schimon
 Siemon
 Cimon
 Simon Says
 Simon and Garfunkel
 Simon-Binet-Test
 Simon-Effekt

Abkürzung